Peco pode se referir a:
 Peco, fabricante britânico de ferrovias e equipamentos.
 PECO Energy, formalmente Philadelphia Electric Company, atual Exelon
 Peco (unidade), utilizada para quantificar as propriedades dielétrica do concreto
 Asim Peco, linguista

Acrônimo 
 Países da Europa Central e Oriental.

Desambiguação